Саушкин — хутор в Клетском районе Волгоградской области России. Входит в состав Кременского сельского поселения. Население  чел. () .

История 
В соответствии с Законом Волгоградской области от 14 февраля 2005 года  № 1003-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Клетского района и муниципальных образований в его составе» , хутор вошёл в состав образованного Кременского сельского поселения.

География 
Расположен в северо-западной  части региона, у.

Уличная сеть состоит из одного географического объекта:ул. Монастырская.

Абсолютная высота 53 метра над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 15 человек мужчин — 10, женщин — 5 (66,7 и 33,3 % соответственно).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения
русские составляли  93 % от общей численности населения в 15 чел. .

Инфраструктура 
Вознесенский Кремневский монастырь

Транспорт 

Просёлочные дороги.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Клетского района
Населённые пункты на реке Дон